Мордовские Полянки — название населённых пунктов в России:

 Мордовские Полянки — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Мордовские Полянки — село в Краснослободском районе Мордовии.